Hrvatska:
 Brezovac (Bjelovar), gradsko naselje Bjelovara
 Brezovac (Rakovica), naselje u općini Rakovica
 Brezovac Dobroselski, naselje u općini Donji Lapac, Ličko-senjska županija
 Brezovac (Novska), (do 1991. Brezovac Subocki), gradsko naselje Novske, Sisačko-moslavačka županija
 Brezovac Žumberački, gradsko naselje Samobora, Zagrebačka županija
 Brezovec Zelinski, gradsko naselje Sv. Ivana Zeline, Zagrebačka županija